Василий Михайленко:
 Михайленко, Василий Иванович (1929 — ?) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда. 
 Михайленко, Василий Терентьевич (1907—1977) — Герой Советского Союза.